Oxyde d'arsenic peut faire référence à :
 au dioxyde d'arsenic, As2O4, 
 au trioxyde d'arsenic, As2O3
 au pentoxyde d'arsenic, As2O5